Johannes Dieckmann steht für:

 Johannes Dieckmann (Unternehmen), deutsche Verlagsdruckerei

Johannes Dieckmann ist der Name folgender Personen:
* Johannes Dieckmann (1647–1720), deutscher Pädagoge und Theologe, siehe Johann Diecmann
 Johannes Dieckmann (Konsul) (Alexander Johannes Benjamin Dieckmann; 1836–1916), deutscher Konsul und Überseekaufmann, Stifter des Johannes-Waisenhauses in Helmstedt
 Johannes Dieckmann (1893–1969), deutscher Parteifunktionär, Präsident der Volkskammer und stellvertretender Vorsitzender des Staatsrates der DDR